Григорий Кали́нин:
 Калинин, Григорий Дмитриевич (1908—1972) — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.
 Калинин, Григорий Иванович — руководитель Главного управления рабоче-крестьянской милиции.
 Калинин, Григорий Яковлевич (1897—1949) — генерал-майор.